

Voorwerpen
Vaak is een scherm een min of meer plat voorwerp dat dient om iets af te schermen of om informatie op weer te geven. Specifieke vormen zijn:
projectiescherm, een plat vlak waarop een beeld wordt geprojecteerd
reflectiescherm, een scherm gebruikt in de fotografie om licht te weerkaatsen
bij elektronische apparaten:
beeldscherm, een scherm van een televisietoestel, computer of ander apparaat waarop iets afgebeeld wordt
display, een van oorsprong Engels woord dat wel gebruikt wordt voor vooral kleinere schermen waarop iets afgebeeld wordt
specifiek onder meer:
flatscreen, een televisie- of computerscherm met een vlak kijkoppervlak
aanraakscherm, een beeldscherm dat door middel van aanraking ook als invoerapparaat kan worden gebruikt
multi-touchscherm, een aanraakscherm dat meerdere aanrakingen tegelijk ondersteunt
fluorescentiescherm, een scherm bedekt met fluorescerend materiaal
een informatiescherm met "boekjes" voorgedrukte panelen, zoals de oude Centraal bediende treinaanwijzers in Nederland
windscherm, een constructie bedoeld om bescherming te bieden tegen de wind
geluidsscherm, een constructie bedoeld om geluidshinder tegen te gaan
zonnescherm, weert de zon
kamerscherm, een scherm waarmee een gedeelte van een kamer kan worden afgeschermd
kuchscherm, scherm tussen personen ter voorkoming van een virusinfectie door hoesten of niezen
coulisse, toneelscherm

Andere betekenissen
scherm (bloeiwijze), bij planten een vorm waarbij alle zijassen (bloemstelen) uit één punt ontspringen
enkelvoud van het werkwoord schermen